Сборная Республики Корея по регби () представляет страну в международных соревнованиях по регби-15 высшего уровня. Международный совет регби классифицирует команду под названием «Сборная Кореи». В международном рейтинге команда занимает 31 место. Сборная никогда не принимала участие в финальной стадии чемпионата мира.

Корейские регбисты трижды — в 1999, 2003 и 2007 годах — играли в отборочных плей-офф к мировому первенству. Во всех трёх случаях на пути азиатской команды становились спортсмены из сборной Тонга. Сборная Кореи играла в азиатском Кубке пяти наций в 2008—2010 годах и продолжает выступления в турнире с 2012 года.

Результаты 
По состоянию на 28 февраля 2013 года.

Примечания

Ссылки 
 Корейский регбийный союз 

Южная Корея
Регби в Республике Корея
Регби